Butch puede referirse a:

Personajes 
 Butch, personaje de la serie Tom y Jerry;

Personas 
 Butch Cassidy, ladrón famoso de trenes y bancos estadounidense;
 Butch James, exjugador sudafricano de rugby;
 Butch Patrick, actor estadounidense;
 Butch Carter, exjugador y exentrenador de baloncesto estadounidense;
 Butch van Breda Kolff, exjugador y entrenador de baloncesto estadounidense;
 Butch Beard, exjugador y exentrenador de baloncesto estadounidense;
 Butch Hartman, animador, dibujante, productor y director estadounidense;
 Butch Walker, músico, compositor y productor estadounidense;
 Butch Warren, contrabajista de jazz estadounidense;
 Butch Walts, jugador de tenis estadounidense;

Otros usos 
 Butch Cassidy and the Sundance Kid, película estadounidense;
 Butch y femme, términos empleados frecuentemente en la subcultura lésbica para describir la transformación queer de los roles de género tradicionales de la masculinidad y la feminidad.